Dlouhá Loučka kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Dlouhá Loučka (okres Olomouc)
 Dlouhá Loučka (okres Svitavy)